Сутиски — смт, Вінницька область, Тиврівський район
 Сутиски — село, Сумська область, Глухівський район